Ван-3 () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан. Входит в состав округа Ван.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли отдельные коммуны упраздненных кантонов Ван-Эст и Эльвен, включая восточную часть города Ван, а также одна коммуна кантона Гран-Шан.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Ван (восточные кварталы, 10 916 чел.)
 Мёкон (2 262 чел.)
 Монтерблан (3 299 чел.)
 Сен-Нольф (3 847 чел.)
 Сент-Аве (11 895 чел.)
 Трефлеан (2 406 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,4 % голосов против 18,5 % у Марин Ле Пен и 18,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 67,6 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 31,4 %, Франсуа Фийон – 21,8 %, Жан-Люк Меланшон – 16,6 %, Марин Ле Пен – 14,4 %; 2 тур: Макрон – 76,6 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 30,9 %, Николя Саркози — 28,5 %, Марин Ле Пен — 13,1 %; 2 тур: Олланд — 52,4 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Морбиан представляют член совета города Ван Жиль Дюфеньё (Gilles Dufeigneux) и вице-мэр коммуны Монтерблан Гаэль Фавеннек (Gaëlle Favennec) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Морбиан